Савёлов — русская фамилия; имеет женскую форму Савёлова.

Известные носители  Савёлов, Дмитрий Иванович (1902—1982) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор береговой службы.
 Савёлов, Иван Петрович (в монашестве Иоаким; 1621—1690) — десятый и предпоследний в досинодальный период патриарх Московский.
 Савёлов, Иван Петрович (меньшой) — думный дворянин, стольник, полковник, родной брат Иоакима (Патриарха Московского).
 Савёлов, Леонид Михайлович (1868—1947) — русский государственный и общественный деятель, последний Холмский губернатор, генеалог, археограф, прозаик, мемуарист, коллекционер.
 Савёлов, Павел Петрович (1619—1709) — дворянин, родной брат Иоакима (Патриарха Московского).
 Савёлов, Пётр (в монашестве Пимен; 1678—1753) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Белозерский (1740—1753).
 Савёлов, Тимофей Петрович — дворянин, патриарший боярин, окольничий, родной брат Иоакима (Патриарха Московского).

 Савёлова, Зинаида Филипповна (1862—1943) — русская учёная, музыковед.
 Савёлова, Мария Ивановна (1929—2021) — Герой Социалистического Труда (1980).
 Савёлова, Светлана Ивановна (1942—1999) — советская актриса театра и кино.

 См. также 
 Савёлово